

Pessoas 
 James Iredell

Localidades 
 Iredell (Texas)
 Condado de Iredell

Desambiguação